Żaba Bergera (Rana bergeri) – gatunek płaza z rodziny żabowatych.

Opis 
Żaba ta osiąga 8 cm długości. Przypomina występującą w Polsce żabę jeziorkową. Jej umaszczenie może być różne (wierzch zielony, cętkowany lub brązowy; spód ciała jasny, żółtawy, biały lub o jasnym odcieniu szarości). Służące do wabienia samic rezonatory barwy białej. Pysk trójkątny, modzele na kończynach dobrze rozwinięte. Dymorfizm płciowy w obrębie przednich łap (u samic są one gorzej rozwinięte niż u płci przeciwnej).

Występowanie 
Zamieszkuje takie państwa jak Francja i Włochy. Oprócz Półwyspu Apenińskiego spotykana na Korsyce i Sycylii.

Siedlisko tej żaby to rzeki, bagna, mokradła, jeziora, w tym także rzeki, mokradła i jeziora istniejące sezonowo. Preferuje ona tereny położone na wysokości od 1000 do 1500 metrów nad poziomem morza.

Pożywienie 
Drobne bezkręgowce.

Przypisy 

Płazy Europy
Żabowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1985 roku